Мередіт Макґрат і Лариса Савченко були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ніколь Арендт і Манон Боллеграф.

Арендт і Боллеграф виграли титул, перемігши у фіналі пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва з рахунком 6–3, 2–6, 7–6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
 Мередіт Макґрат /  Лариса Савченко (півфінал)
 Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Маріан де Свардт (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 World Doubles Cup Draw 

WTA Doubles Championships
Тур WTA 1996